Kleßen steht für:

 Kleßen, Ortsteil der Gemeinde Kleßen-Görne, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kleßen-Görne, Gemeinde im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Kleßener See, See in Brandenburg
 Schloss Kleßen
 Dorfkirche Kleßen

Kleßen oder Klessen ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Klessen (* 1949), deutscher Skilangläufer und Bundestrainer
 Pascal Kleßen (* 1992), deutscher Schauspieler